Трњани могу бити:

 Трњани (Гарчин), насељено мјесто у општини Гарчин, Бродско-посавска жупанија, Република Хрватска
 Трњани (Добој), насељено мјесто града Добоја, Република Српска, Босна и Херцеговина